Jai Ho! (You Are My Destiny) – remiks piosenki z filmu Slumdog. Milioner z ulicy nagrany przez girlsband The Pussycat Dolls i A.R. Rahmana z tekstem w języku angielskim. Oficjalnie na żywo piosenka została zaprezentowana 11 marca 2009 r. w programie The Today Show. Znalazła się też na drugim krążku dziewczyn Doll Domination (2008).

Teledysk 
Teledysk do tej wersji piosenki był kręcony w Wiedniu w muzeum tramwajów jako to aluzja do sekwencji tanecznej w filmie. Reżyserem teledysku był Thomas Kloss. Wideo rozpoczyna się sceną, w której na przemian pojawiają się klaszczący ludzie w rytm piosenki oraz sylwetki członkiń zespołu. Gdy zaczyna się pierwsza zwrotka Nicole wchodzi do tramwaju, a za nią mężczyzna, który ją śledzi po czym ukazują się Kimberly Wyatt i Ashley Roberts z telefonem firmy Nokia za pomocą którego kręcą film pokazujący nieznajomego idącego za Nicole. Potem Scherzinger wychodzi z tramwaju a gdy zaczyna się refren pojawiają się wszystkie dziewczyny tańczące układ taneczny (pojawia się także A.R. Rahman). Drugą zwrotkę Nicole śpiewa na tle białej tkaniny i pomiędzy wiszącymi ozdobami. W kolejnym refrenie tańczą już nie tylko same dziewczyny, lecz inni ludzie wypełniając przy tym całą halę. Klip kończy scena pokazująca wszystkich tancerzy.

Listy przebojów

POPlista

EUROTOP

Certyfikaty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 

Single wydane w roku 2009
Single The Pussycat Dolls
Single numer jeden w Australii
Single numer jeden w Finlandii
Single numer jeden w Irlandii
Single numer jeden w Portugalii
Single numer jeden w Rumunii

en:Jai Ho#Pussycat Dolls version
tr:Jai Ho#Pussycat Dolls versiyonu